Barrio Obrero puede referirse a:

 Barrio Obrero, un barrio de Asunción; Paraguay.
 Barrio Obrero, localidad perteneciente al municipio de Polanco, al norte de la comunidad autónoma de Cantabria (España).
 Barrio Obrero, un sub-barrio de Santurce; San Juan, Puerto Rico.
 Barrio Reina Victoria, barrio de la ciudad de Huelva, España, también conocido con la denominación de Barrio Obrero.
 Barrio Obrero Cabimas, de Cabimas, en Zulia, Venezuela.
  Barrio Obrero, de Pastaza, en Ecuador